Жанетта Гусарова і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Мелісса Маззотта і Катерина Сисоєва з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лоранс Куртуа /  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
 Седа Норландер /  Нелле ван Лоттум (півфінал)
 Светлана Кривенчева /  Павліна Стоянова (1-ше коло)
 Жанетта Гусарова /  Паола Суарес (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Copa Colsanitas 1998 Doubles Draw

1998
Тур WTA 1998